Pacific Life Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Pacific Life Open rozgrywany w dniach 5–18 marca 2007 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród 3 189 600 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Kalifornii